W Rumunii
 Găgeni – wieś w okręgu Buzău, w gminie Săhăteni
 Găgeni – wieś w okręgu Prahova, w gminie Păulești
 Găgeni – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Lădești